La lista dei desideri (The Wish List) – romanzo di Eoin Colfer del 2003
 The Wish List – film del 2010 diretto da Kevin Connor
 The Wish List – EP di Tinchy Stryder del 2011